Stănuleasa se poate referi la:

 Stănuleasa (Sâmburești), Olt
 Stănuleasa (Vitomirești), Olt

Vezi și 
 Stan (dezambiguizare)

Toponime românești